Niemcy:
 Badel – dzielnica Kalbe (Milde)

Osoby:
 Alan Badel – brytyjski aktor
 Peter Badel – niemiecki kamerzysta
 Sarah Badel – brytyjska aktorka

Inne:
 Badel 1862 – chorwackie przedsiębiorstwo